Észak-Macedónia
Cerje kőkorszaki régészeti lelőhely Szkopje közelében

 Horvátország
Cerje falu Vrbovec községben, Zágráb megyében
Cerje városnegyed Zágráb Szeszvete városrészében
Cerje Jesenjsko falu Jesenje községben, Krapina-Zagorje megyében
Cerje Letovanićko falu Lekenik községben Sziszek-Monoszló megyében
Cerje Nebojse falu Maruševec községben, Varasd megyében
Cerje Pokupsko falu Pokupsko községben, Zágráb megyében
Cerje Samoborsko falu Szamobor községben, Zágráb megyében
Cerje Tužno falu Ivanec községben, Varasd megyében
Cerje Vivodinsko falu Ozaly községben, Károlyváros megyében
Ličko Cerje falu Lovinac községben Lika-Zengg megyében

 Szerbia
Cerje falu Bajina Bašta községben, a Zlatibori körzetben
Cerje falu Kraljevo községben, a Raškai körzetben
Cerje falu Pantelej községben, a Niši körzetben